Schilde kan syfta på:

Geografi

Belgien 

 Schilde, ort och kommun, Flandern, Provincie Antwerpen,

Tyskland 

 Schilde (Schaale) – biflod till Schaale Mecklenburg-Vorpommern,